Библиография Фридриха Незнанского включает в себя более 250 книг.

«Турецкий Александр Борисович»

«Марш Турецкого» 
 Ярмарка в Сокольниках
 Операция «Фауст»
 Ящик Пандоры
 Направленный взрыв
 Синдикат киллеров
 Кровная месть
 Частное расследование
 Первая версия
 Девочка для шпиона
 Ошибка президента
 Плутоний для «Иисуса»
 Оборотень
 Опасное хобби
 Контрольный выстрел
 Кто стреляет последним
 Ночные волки
 Последний маршал
 Король казино
 Бархатный губернатор
 Секретная сотрудница
 На исходе последнего часа
 Отмороженный
 Выбор оружия
 Заговор генералов
 Операция «Кристалл»
 Игра по-крупному
 Гонцы смерти
 Опасно для жизни
 Убийство на Неглинной
 Грязные игры
 Ошейники для волков
 Чёрные банкиры
 Шестой уровень
 Картель правосудия
 Убить ворона
 …и дай умереть другим
 …имеются человеческие жертвы
 Сегодня — ты, а завтра…
 Ищите женщину!
 Прокурор по вызову
 Лекарство для покойника
 Кто правит бал
 Цена жизни — смерть
 Большая зачистка
 Убей, укради, предай
 Просроченная виза
 Золотой выстрел
 Договор с дьяволом
 Список ликвидатора
 Госпожа сумасбродка
 Криминальные прогулки
 Героиновая пропасть
 Пуля для полпреда
 Убийство в состоянии аффекта
 Предчувствие беды
 Москва-Сити
 Поражающий агент
 Возвращение в Сокольники
 Убийственные мемуары
 Неделя длинных ножей
 Расчёт пулей
 Заложник
 Ночной снайпер
 Убийственная красота
 Большое кольцо
 Вынужденное признание
 Умная пуля
 Принцип домино
 Звонок другу
 Платиновая карта
 Живая бомба
 Глаза зверя
 Меморандум киллеров
 Прощай, генерал… Прости!
 Возмездие
 Закон бумеранга
 Опасный пиар
 Факир против мафии
 Тень Сохатого
 След «чёрной вдовы»
 Честный акционер
 Рекламная любовь
 Царица доказательств
 Взятка по-чёрному
 Бубновый валет
 Формула смерти
 Объект закрытого доступа
 Опасное семейство
 Пермская обитель
 Инкубатор для шпионов
 Дальняя командировка
 Деликатное поручение
 Чужие деньги
 Пуля для следователя
 Петербургское «дело»
 Семейное дело
 Окончательный расчёт
 Исполняющий обязанности
 Алмазный маршрут
 Крыша для Насти
 Падение звезды
 Дурная слава
 Виновник торжества
 Болезнь претендента
 Страсти по-губернаторски
 Месть в конверте
 Миллионщица
 Убийство за кулисами
 Уходящая натура
 Молчать, чтобы жить
 Волга впадает в Гудзон
 Последнее слово
 Чёрная ночь Назрани
 Свой против своих
 Операция «Сострадание»
 Непотопляемый
 Засекреченный свидетель
 Восточный проект
 Криминальное наследство
 Жестокая схватка
 Финиш для чемпионов
 Алмазная королева
 Тополиный пух
 Интервью под прицелом
 Возьми удар на себя
 … и грянул гром
 Золотой архипелаг
 Обыкновенная жадность
 Сенсация по заказу
 Прощение славянки
 Смертельный лабиринт
 Кровные братья
 На Большом Каретном
 Похищение казачка
 Встретимся в суде
 Горький привкус победы

«Возвращение Турецкого» 
 Заложники дьявола
 Африканский след
 Пробить камень
 Чёрный амулет
 Трое сыщиков, не считая женщины
 Черные волки, или Важняк под прицелом
 Цена любви
 По закону «Триады»
 Взлетная полоса
 Иногда Карлсоны возвращаются
 Уйти от себя…
 Золото дикой станицы
 Забыть и выжить
 Вспомнить себя
 Грязная история
 Любители варенья
 Долг самурая
 Продолжение следует, или Воронежские страдания
 Продолжение следует, или Наказание неминуемо
 Мировая девчонка
 Серьёзные люди
 Шоу для богатых
 Никто не хотел убивать
 Последняя роль
 Страшный зверь
 Ловушка для Чёрного Рейдера
 Сезон охоты на коллекционеров
 Игры для взрослых
 Близкий свет
 Имя убийцы
 Модельный дом
 Тигровая шкура, или Пробуждение Грязнова
 Место преступления
 Клуб неверных мужчин
 Стрельба по «Радуге»
 Побег с оборотнем
 Восемь трупов под килем
 Считалка для утопленниц
 Дело чести генерала Грязнова
 Чисто астраханское убийство
 Провинциальный детектив
 Опасное решение

«Из дневника Турецкого» 
 Дорогие девушки
 Кто будет президентом, или Достойный преемник
 Самоубийство по заказу
 Слепая любовь

«Сыщики» и «Агентство „Глория“»

«Сыщики» 
 Вкус денег
 Кровавый песок
 Мертвый сезон в агентстве «Глория»
 Репетиция убийства

«Агентство „Глория“» 
 У каждого своё зло
 Конец фильма
 Кровавый чернозём
 «Заказ» на конкурента
 Незримая паутина
 Меткий стрелок
 По живому следу
 Игра на опережение
 Угрюмый город
 Славянский кокаин
 Тройная игра
 Требуются детективы
 Мечта скинхеда
 Штрафной удар
 Ледяные страсти
 Падший ангел
 Профессионалы
 Заснувший детектив
 Братва для Полковника
 Гении исчезают по пятницам
 Имя заказчика неизвестно
 Тузы и шестёрки
 Отложенное убийство
 Комфорт гарантируется
 Хочу увидеть океан

«Господин адвокат» 
 Свиданий не будет
 Кто есть кто
 Перебежчик
 Стая бешеных
 Когда он проснётся…
 Гейша
 Абонент недоступен
 Осуждён и забыт
 Месть предателя
 Я — убийца
 Сибирский спрут
 Московский Бродвей
 Смертельные акции
 В состоянии необходимой обороны
 Чеченский след
 Степень покорности
 Лечь на амбразуру
 Олимпийский чемпион
 Главный свидетель
 Золотой омут
 Кандидат на убийство
 Чёрный пиар
 Опоздать на казнь
 Горячий лёд
 Клуб смертельных развлечений
 Профессиональный свидетель
 Одержимость
 Запоздалый приговор
 Смертельный треугольник
 Последняя роль неудачника
 Крайняя необходимость
 Высший класс

«Без права на неудачу» 
 По агентурным данным
 Борт С-747 приходит по расписанию
 Объявляется посадка на рейс…

Служба внешней разведки 
 Начало охоты, или Ловушка для Шеринга
 Конец игры, или личные счёты Кремнёва
 Операция «Сочельник»
 Человек-тень, или Час «икс» для Кремнёва
 Под солнцем Рио, или Операция «Узник»
 Оружейный барон, или Римские каникулы Кремнёва
 «Все на выборы», или Пуля для сутенёра
 «Убийственная» вдова, или Бумажные дела Кремнёва

Романы, написанные совместно с Эдуардом Тополем 
 Журналист для Брежнева (1981)
 Красная площадь (1983)

Незнанский Э.
Фридрих Незнанский